Landolt peut signifier : 

 Landolt (nom de famille) 
 Landolt & Cie SA, une banque privée suisse

Voir aussi 

 Landolt-Börnstein , ouvrage de référence scientifique 
 Landoltring, marque standard pour des tests de la vue 
 Mont Landolt, montagne dans l'ouest de l'Antarctique Ellsworthland 
 Landoltia punctata, une usine de production de lentilles d'eau